Amortissement peut désigner :
 amortissement physique, en mécanique, la fonction d'un dispositif ou organe (l’amortisseur), destiné à atténuer ou supprimer les oscillations ou les vibrations ;
 amortissement comptable d’un bien d'investissement, en comptabilité et en économie, la répartition systématique de son montant amortissable sur la durée de son utilisation dans l’entité ;
 amortissement d'un emprunt, en finance, la succession de paiement remboursant le capital de celui-ci ;
 amortissement, en droit féodal, la somme due par l’Église sur tous les biens fonciers qu’elle reçoit au suzerain de ce bien, en vertu du principe qui voulait qu’elle ne devait pas s’enrichir. Elle lutta énergiquement pour ne pas l’acquitter, et il fut souvent oublié ;
 amortissement, en architecture, un élément décoratif placé au sommet d'une élévation.